Le mot viabilité décrit la capacité d'une entité à survivre. En particulier, le mot peut désigner :
 en médecine, 
la viabilité est l'aptitude d'un nouveau-né à survivre ;
la viabilité d'un tissu ischémique est sa capacité à refonctionner correctement si l'apport en oxygène est à nouveau assuré (viabilité myocardique par exemple).
 en économie, la viabilité économique d'un projet ;
 la viabilité hivernale ;
 Théorie de la viabilité, cadre mathématique en développement durable ;
 en immobilier et en construction, la viabilité désigne le fait qu'un terrain soit desservi par une voie pouvant supporter le trafic et disposant des réseaux nécessaires ; les travaux dits de voirie et réseaux divers (VRD) permettent de l'assurer.